Caiman yacare : Le Jacaré est un reptile du genre Caiman de la famille des Alligators.
 Ronaldo Souza : célèbre ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et combattant de mixed martial arts surnommé Jacaré.
 Romero Cavalcanti : ceinture noire  de jiu-jitsu brésilien, élève direct de Rolls Gracie, entraîneur de l'équipe Alliance, aussi surnommé Jacaré.

 Jacaré est un film de Charles E. Ford sorti en 1942